Tartan, schots ruitenpatroon
Tartanpiste, een synthetische ondergrond gebruikt voor atletiekpistes
Tartan Noir, een Schots genre van misdaadromans
Tartan Films, een Brits filmdistributeur en eigenaar van Tartan U.S.A. en Tartan Video in de Verenigde Staten
Tartan Check, een Japanse mangatekenaar
Tartan Patrol Cruiser, een type ruimteschip uit het Star Warsuniversum
 Tartan, een framework voor ColdFusion MX
 Tartan Army, een bijnaam voor het Schots voetbalelftal
 Tartan Suite, een compositie van Joseph Willcox Jenkins
Clash of the Tartans, een album van de Canadese punkband The Real McKenzies

Zie ook
 Tartano
 Tartar